Het ATP-toernooi van Stuttgart 2019 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 10 tot en met 16 juni 2019. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart